Twierdzenie o mnożeniu – twierdzenie matematyczne dotyczące iloczynu kartezjańskiego zbiorów:

Jeżeli zbiór  ma  elementów, a zbiór  ma  elementów, to liczba różnych par  takich, że  wynosi 

Twierdzenia teorii mnogości
Twierdzenia kombinatoryki